DDR-Fußball-Oberliga 1954/1955 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Turbine Erfurt.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1954/1955
1954/1955
1954 i Östtyskland
1955 i Östtyskland